Алексей Неживой:
 Неживой, Алексей Александрович (род. 1972) — российский деятель молодёжного и левого движения.
 Неживой, Алексей Иванович (1957—2019) — украинский писатель, журналист, краевед, учёный.